Vulture kan syfta på

 Vulture (seriefigur) – en seriefigur på svenska även kallad Gamen
 Vulture (UAV) – ett fordonet
 Vulture (webbplats) – en webbplats driven av tidskriften New York
 Vulture Culture – ett musikalbum av det progressiva rockbandet The Alan Parsons Project (1985)
 Monte Vulture – vulkan